Le Cercle de craie est le titre de plusieurs œuvres :
 , pièce de théâtre chinoise de Li Qianfu, du .
 , pièce de théâtre allemande de Klabund, créée vers 1925.
 Le Cercle de craie (Der Kreidekreis), opéra d'Alexander von Zemlinsky créé en 1933.

Voir aussi 
 Le Cercle de craie caucasien, pièce de théâtre allemande de Bertolt Brecht, créée en 1949.